Bossini steht für:
 FB Bossini, italienischer Landmaschinenhersteller, siehe Liste von Landmaschinenherstellern #B
 Bossini Gabeca Montichiari, ehemaliger Name von Gabeca Volley Monza, italienischer Männer-Volleyballverein

Bossini ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Bossini (1909–1977), italienischer Erstliga-Fußballspieler
 Irina Bossini (1970–2018), russische Opernsängerin
 Paolo Bossini (* 1985), italienischer Schwimmer, Europameister 2004, siehe Schwimmeuropameisterschaften 2004 #200 Meter Brust

Siehe auch:
 Ceramica Flaminia-Bossini Docce
 Bassini